Првенство Друге лиге „Исток” у фудбалу 1998/99. бројала је 18 клубова.

 Шампионат је званично прекинут 14. маја 1999. године због напада НАТО-а на СР Југославију

Виши степен такмичења је Прва савезна лига, а нижа Републичке лиге.

Чукарички, Београд је првак Друге лиге „Исток” са датим 62, а примио 17 гола. Гол разлика 45 гола и освојено 47 бода. У 3. колу избио је на прво место и није силазио са те позиције до краја првенства.

Неславни рекорд поставио је Винер Брокер из Нишке Бање од 21 утакмице колико је одиграо изгубио је 21. Дао је 9 примио 136, гол разлика -127 гола.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратио је 143.200 посетилац, што чини просек од 804 гледалаца по утакмици, 6.819 по колу, односно 7.956 по клубу.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 875 жута и 96 црвена картона, или просечно 46 картона по колу или 54 по клубу.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 109.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Палилулац
Крњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Чукарички

Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Бечеј

Бечеј

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Колубара
Лазаревац

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. ЧСК Пивара

Челарево

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. Јединство

Параћин

	

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. Динамо
Панчево

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. Бор

Бор
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. Младост

Апатин

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. ОФК Звездара

Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. Врбас

Врбас

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. Напредак

Крушевац

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. Винер Брокер

Нишка Бања

	
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. Нови Сад

Нови Сад

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. Хајдук
Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. OФК Кикинда

Кикинда

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. Раднички 

Нови Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. БеоградБеоград

|}

 Резултати по колима (број гледалаца) 

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

{| style="font-size:95%; text-align:center;" class="wikitable"
!align="right"| !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !!!! !!!!!!Укупно!!Просек

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло1
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |3.000||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |7.000||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 778

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло2.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |8.200||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 911

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло3.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #FFFACD;" |?
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #ffe4e1;" |5.100||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 638

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло4.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |3.000
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |10.100||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 1.122

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло5.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |6.650||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 739

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло6.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |3.500
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |7.200||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 900

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло7.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #ffe4e1;" |3.700||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 411

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло8.
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |3.000
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |9.350||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 1.039

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло9.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #ffe4e1;" |7.050||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 783

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 10.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |4.800||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 533

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 11.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #FFFACD;" |?
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #ffe4e1;" |6.700||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 838

|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 12.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |6.900||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 767

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 13.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |3.500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |10.800||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 1.350

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 14.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |3.100||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 388

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 15.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |5.500||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 688

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 16.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |3.000||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 333

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 17.
|style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |1.350||style="background: #ffe4e1;" |(:4) 338

|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
! style="text-align: right" |Укупно јесен
||1.350||2.700||6.800||10.400||10.700||5.100||6.300||17.200||7.700||1.900||6.600||10.500||2.400||2.500||3.100||5.700||2.750||2.800||106.500||
|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
!style="text-align: right"|Просек јесен
||(:7) 193||(:8) 338||(:8) 850||(:9) 1.156||(:7) 1.529||(:6) 850||(:9) 700||(:7) 2.457||(:7) 1.100||(:8) 238||(:9) 733||(:7) 1.500||(:9) 267||(:8) 313||(:9) 344||(:7) 814||(:9) 306||(:8) 350||||

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 18.
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.500
|style="background: #C0FFC0;" |3.000||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600
|style="background: #ffe4e1;" |13.200||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 1.467

|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 19.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #ffe4e1;" |6.300||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 700

|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 20.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.300||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |2.000
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |3.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |9.400||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 1.044

|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 21.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |3.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #ffe4e1;" |7.800||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 867

|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
!style="text-align: right" |Укупно пролеће
||800||600||900||5.000||3.300||3.200||500||4.500||3.500||1.100||800||5.000||300||1.000||800||2.000||800||2.600||36.700||
|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
!style="text-align: right"|Просек пролеће
||(:3) 267||(:1) 600||(:2) 450||(:2) 2.500||(:2) 1.650||(:3) 1.067||(:1) 500||(:2) 2.250||(:2) 1.750||(:2) 550||(:2) 400||(:2) 2.500||(:1) 300||(:2) 500||(:2) 400||(:2) 1.000||(:2) 400||(:3) 867||{{tooltip|(:18)2.039|Просек по клубу}}||
 
|-  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"
!style="text-align: right" |Укупно сезона
||2.150||3.300||7.700||15.400||14.000||8.300||6.800||21.700||11.200||3.000||7.400||15.500||2.700||3.500||3.900||7.700||3.550||5.400||143.200||
|-  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"
!style="text-align: right"|Просек сезоне
||(:10) 215||(:9) 367||(:10) 770||(:11) 1.400||(:9) 1.556||(:9) 922||(:10) 680||(:9) 2.411||(:9) 1.244||(:10) 300||(:11) 673||(:9) 1.722||(:10) 270||(:10) 350||(:11) 355||(:9) 856||(:11) 327||(:11) 491||||
|}

Дијаграм посећеност утакмица по колима

{|
|-
|valign="top"|

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Резултати

Статистика
{| align=left
|-
|valign="top"|
{| class="infobox" style="font-size: 95%; width: 45em;"
|- style="background: #98A1B2;" 
! colspan="2"  style="text-align:center; font-size:medium; background:#dcdbd6;"| Статистички подаци|- 
| Одиграно кола || 21 од 34
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Број утакмица у колу || 9 
|- 
| Одиграно утакмица || 189 од 306 
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Број победа домаћих екипа || 106
|- 
| Број мечева без победника ||34
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Број победа гостујућих екипа ||49
|- 
| Укупно датих голова || 612
|- style="background: #C0FFC0;" 
| style="text-align: right"|по колу: ||29,1
|- 
| style="text-align: right"| по мечу: ||3,24
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Укупан број голова домаћих екипа || 374
|- 
|style="text-align: right"|по колу: ||17,8
|- style="background: #C0FFC0;" 
|style="text-align: right"| по мечу: ||1,98
|- 
| Укупан број голова гостујућих екипа || 238
|- style="background: #C0FFC0;" 
|style="text-align: right"|по колу: ||11,3
|- 
|style="text-align: right"|по мечу: ||1,26
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Највећа победа домаћег тима||(+18)Колубара,  - Винер Брокер,  (18:0)|- 
| Највећа победа гостујућег тима ||(-16) Винер Брокер,  - Чукарички,  (0:16)
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Највише датих голова у мечу ||(+18)Колубара,  - Винер Брокер,  (18:0)
|- style="background: #C0FFC0;"
|colspan="2" |
|}

|}

Позиције на табели по колима

		

Табела  

| style="width:10px;"| 
|valign="top"|

|style="width:10px;"| 
|valign="top"|	

|}

 За сезону 1999/00. у Прву савезну лигу прешли су:
 Чукарички, Београд као првопласирана екипа и 
 Хајдук, Београд као другопласирана екипа
 Из лиге испада као најлошије пласирани тим:
{| align=left class="wikitable"
||Винер Брокер, Нишка Бања
|}

 За сезону 1999/00. Друга лига „Север” формирана је од клубова „Истока” и :
 Биг Бул, Бачинци
 БСК, Борча
 Кабел, Нови Сад
 Телеоптик Земун, Београд
 Железничар Београд, Београд

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Југославије	

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1998/99. у југословенском фудбалу